Бернхард Гудден:
 Гудден, Бернхард Алоиз фон (1824—1886) — немецкий психиатр, основатель мюнхенской психиатрической школы.
 Гудден, Бернхард Фридрих Адольф (1892—1945) — немецкий физик-экспериментатор.